Јејл има више значења:
 Јејл, универзитет у САД
 Јејл (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Јејл (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Јејл (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Јејл (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Јејл (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Остало  
 Јејл латинизација,